Шантрель, Огюстен (; 1906—1956) — французский футболист.
 Шантрель () — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.